Ramge ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ramge (* 1940), deutscher Sprachwissenschaftler und Namenforscher
 Karl Ramge (1920–2013), deutscher Fußballspieler
 Renate Ramge, Ehefrau von Umberto Eco
 Sigrid Ramge (* 1939), deutsche Schriftstellerin
 Thomas Ramge (* 1971), deutscher Sachbuchautor und Wirtschaftsjournalist
 Ursula Ramge (* 1963), Bundestrainerin der deutschen Voltigierer